Arroyo Sarandí Grande ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo Sarandí Grande, Fluss im Departamento Treinta y Tres, Uruguay
 Arroyo Sarandí Grande (Río Rosario), Fluss im Departamento Colonia, Uruguay
 Arroyo Sarandí Grande (Río San José, rechtsseitig), Fluss im Departamento Flores, Uruguay
 Arroyo Sarandí Grande (Río San José, linksseitig), Fluss im Departamento Flores, Uruguay